Püthodórosz több ókori görög szobrász neve.

1. Thébai Püthodórosz; Héra koroneai temploma számára készítette el az istennő képmását. Pauszaniasz Periégétész tesz említést róla, működésének ideje bizonytalan.

2. Püthodórosz; idősebb Plinius közlése szerint így hívták a római Palatinuson épült császári palota díszítésében közreműködő két szobrászt.

Források

Ókori görög képzőművészek
Thébai